Piz Pischa ist der Name folgender Berge in der Schweiz:

 Piz Pischa (Bergün/Bravuogn), 3171 m, Berg zwischen Bergün/Bravuogn und Zuoz, Kanton Graubünden
 Piz Pischa (Pontresina), 3138 m, Berg in Pontresina, Kanton Graubünden